West Suffolk är ett distrikt i Suffolk grevskap i England. Distrikt har  invånare (2011). Den bildades den 1 april 2019.

Referenser

Externa länkar 

Englands distrikt
Suffolk